Lo esencial de puede referirse a alguno de los siguientes álbumes:

Lo esencial de... Alejandro Sanz: álbum de Alejandro Sanz.
Lo esencial de Belinda: álbum de Belinda.
Lo esencial de Caifanes: álbum de Caifanes.
Lo esencial de Maná: álbum de Maná.
Lo esencial de Yuridia: álbum de Yuridia.